Greifensee steht für:

 Greifensee ZH, Gemeinde im Kanton Zürich, Schweiz
 Greifensee (Gewässer), See
 Herrschaft Greifensee, ehemalige Landvogtei
 Schloss Greifensee

Siehe auch:
 Greifenseelauf
 Der Landvogt von Greifensee
 Mord von Greifensee